Antsoha – comune del distretto di Belo sur Tsiribihina, Madagascar
 Antsoha – comune del distretto di Mandritsara, Madagascar